Натуральне число 1246
 1246 рік до нашої ери
 1246 рік нашої ери